

Населені пункти та їхні частини

 Кренжоли — село в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кренжоли — село в гміні Сулехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Кренжоли — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кренжоли — село в гміні Ричивул Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Кренжоли — частина села Кшемениця в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки